Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі. 

Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Мартіну Хінгіс з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Марі П'єрс (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Яна Новотна (2-ге коло)
  Магдалена Малеєва (півфінал)
  Анке Губер (півфінал)
  Бренда Шульц (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Барбара Ріттнер (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1995
WTA Hamburg